НФЛ в сезоне 1936 — стал 17-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Грин Бэй Пэкерз — Бостон Рэдскинз 21:6

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1936.pdf Сезон 1936 года в деталях]

Сезоны НФЛ